Messier 110,  elliptikus törpegalaxis az Androméda csillagképben
Haditechnika
 M110 (önjáró tarack), amerikai önjáró tarack
 M110, amerikai félautomata mesterlövész puska
 HMS Ramsey (M110), a Brit Királyi Haditengerészet aknászhajója
 Walter M110, csehszlovák/cseh repülőgépmotor